Девичье — название топонимов:
 
Населённых пункты
 Девичье — село в Навлинском районе Брянской области.
 Девичье — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Девичье — деревня в Селижаровском районе Тверской области.

Озёра
 Девичье — озеро в Новосокольническом районе Псковской области.
 Девичье — озеро в Витебской области Белоруссии.
См. также
 Девичье поле